Норицын — фамилия.

 Норицын, Виталий Викторович (род. 1983) — российский биатлонист и тренер по биатлону.
 Норицын, Леонид Фёдорович (1916 — ?) — советский футболист.
 Норицын, Пётр Михайлович (1903—1943) — танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Норицина, Дарья Сергеевна (род. 1996) — российская регбистка.